

Anni
47 – anno del I secolo d.C.
47 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
47 – numero naturale

Musica 
 47 – singolo di Anuel AA del 2017